Bosznia-Hercegovina
Kruševica, folyó Bosznia nyugati részén, a Vrbanja jobb  oldali mellékvize
Kruševica, falu Lukavac községben, a Tuzlai kantonban
Kruševica, falu Ljubinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Észak-Macedónia
 Kruševica, falu Prilep községben, a Pelagoniai körzetben
 Kruševica, falu Rosoman községben, a Vardari körzetben

 Horvátország
 Kruševica, falu Slavonski Šamac községben, Bród-Szávamente megyében

 Koszovó
 Kruševica, falu Podujevo községben

 Montenegró
 Kruševica, a falu Bar községben

 Szerbia
 Kruševica, falu Lazarevac községben, a Belgrádi körzetben
 Kruševica, falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
 Kruševica, falu Raška községben, a Raškai körzetben
 Kruševica, falu Vlasotince községben, a Jablanicai körzetben